Gyümölcsök:
 barack, kajszibarack, sárgabarack
 barack, őszibarack
 kopasz barack, nektarin

Egyéb:
 Barack (keresztnév)